Sky on Fire (album) van de Handsome Poets
Sky on Fire (single)
Sky on Fire (film), een Chinese actiefilm uit 2016